

Кіяїк — річка в Удмуртії, ліва притока Люка
 Кіяїк — село, Зав'яловський район, Удмуртія

Див. також 
 Великий Кіяїк